Антіох Х Евсеб Філопатор, Антіох Х Евсеб Філопатор (*д/н —89 до н. е.) — цар Сирії у 95 до н. е.—89 до н. е.
 Деметрій III Філопатор Евкер (*д/н —після 88 до н. е.) — цар Сирії у 95 до н. е.—88 до н. е.
 Птолемей IV Філопатор (грец. Πτολεμαῖος Φιλοπάτωρ, Філопатор —"Той, хто любить батька", * 244 до н. е. —204 до н. е.) — цар Єгипту у 222—204 до н. е.
 Аріобарзан II Філопатор (*Ἀριοβαρζάνης Φιλοπάτωρ, д/н —бл. 51 до н. е.) — цар Каппадокії у 63—51 роках до н. е.
 Селевк IV Філопатор (дав.-гр. Σέλευκος Δ' Φιλοπάτωρ; нар. 217 до н. е. — пом. 175 до н. е.) — цар Держави Селевкідів у 187—175 до н. е.
 Мітрідат IV Філопатор Філадельф (грецьк. Mιθριδάτης ὁ Φιλoπάτωρ Φιλάδελφoς, 159—150 роки до н. е.) — шостий цар Понту.
 Нікомед IV Філопатор (дав.-гр. Νικομήδης, д/н — 74 до н. е.) — останній цар Віфінії у 94 до н. е.—74 до н. е. роках (з перервами).

Див. також 
 Філометор